Sifra (persoon) - een vroedvrouw genoemd in de Bijbel
 Sifra (vzw) - een Belgische organisatie, genoemd naar de vroedvrouw